Crazy in Love kan syfta på:

Musikalbum 
 Crazy in Love (Itzy-album) – ett album av Itzy

Sånger 
 Crazy in Love (Jill Johnson-låt) – en sång sjungen av Jill Johnson
 Crazy in Love (Beyoncé-låt) – en sång sjungen av Beyoncé och Jay-Z.
 Crazy in Love (Eminem-låt) – en sång sjungen av Eminem.

Filmer 
 Crazy in Love (film) – svensk titel på filmen Mozart and the Whale.